Alfred de Vergnette de Lamotte (1806-1886) est un ingénieur français ayant travaillé sur le vin ; également maire de Beaune
 François de Vergnette de Lamotte (1977-1953), petit-fils d'Alfred, est un aviateur français
 François de Vergnette de Lamotte (1877-1953), général de division aérienne français
 Hubert de Vergnette de Lamotte (1876-1914), capitaine de cavalerie,  Mort pour la France
 Jean Vergnette de Lamotte (1907-1963), général français.